Nickel – grafia alternativa di Nichel, elemento chimico
 Nickel o nichelino – termine popolare per indicare la moneta da 5 centesimi di dollaro statunitense
 Nickel Creek – gruppo musicale statunitense
 MFK Norilsk Nickel – squadra russa di calcio a 5 di Noril'sk
 14511 Nickel – asteroide della fascia principale

Persone
 Bernd Nickel – calciatore tedesco occidentale
 Goschwin Nickel – religioso tedesco, dell'Ordine dei Gesuiti
 Harald Nickel – calciatore tedesco
 Jochen Nickel – attore tedesco
 Monica Nickel – ex attrice polacca naturalizzata italiana
 Rafael Nickel – schermidore tedesco

Pagine correlate 
 Operazione Nickel Grass
 Nikel
 Nichel

Altri progetti